Венгле () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Мюллер.

Примечания 

Общины Тироля